Pierwszy rząd Pedra Sáncheza
 Drugi rząd Pedra Sáncheza